Francja:
 Bulle – gmina

Szwajcaria:
 Bulle – miasto w kantonie Fryburg, w okręgu Gruyère   

Osoby:
 Helmut Bulle – niemiecki polityk
 Oskar Bulle – niemiecki pisarz

Inne:
 FC Bulle – szwajcarski klub piłkarski

Zobacz też:
 Boulle
 Dans ma bulle